André Bloch (componist); een Franse componist.
 André Bloch (wiskundige); een Franse wiskundige.